Ernst Zahn (1867-1952), poète et écrivain suisse ;
 Günter Zahn (né en 1954), athlète allemand ;
 Helmut Zahn (1916-2004), chimiste allemand ;
 Jean-Paul Zahn (1935-2015), astrophysicien français ;
 Johann Zahn (1631-1707), scientifique allemand ;
 Paula Zahn (née en 1956), journaliste et animatrice de télévision américaine ;
 Steve Zahn (né en 1967), acteur et humoriste américain ;
 Suzy Collin-Zahn (née en 1938), astronome française ;
  (1838-1933), théologien allemand ;
 Timothy Zahn (né en 1951), romancier de science-fiction américain.

Homonymie de patronyme